Kalyptorhynchia är en ordning av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Kalyptorhynchia i klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Rhabdocoela, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Kalyptorhynchia 337 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar
Kalyptorhynchia